Флаг муниципального образования Волокола́мский муниципальный район Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг учреждён 20 декабря 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1790.

Флаг Волоколамского муниципального района отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История 
Первый флаг Волоколамского района был утверждён 27 сентября 1999 года решением Совета депутатов Волоколамского района № 261-31, 21 августа 2003 года, решением Совета депутатов Волоколамского района № 296-44, было утверждено положение о флаге Волоколамского района и было признано утратившим силу решение от 27 сентября 1999 года.

Флаг Волоколамского района представляет собой прямоугольное белое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее зелёное изображение шанцев, у древка — красный прямоугольник (площадь 2/3 от длины флага, с изображением Святого Георгия Победоносца), по нижнему полю флага — волнистый голубой пояс, ширина которого 1/10 полотнища (обозначающий месторасположение города у реки Лама).

20 декабря 2004 года, решением Совета депутатов Волоколамского района Московской области № 108-19, решение от 27 сентября 1999 года было отменено повторно и было утверждено новое положение о флаге района. С флага было убрано изображение Георгия Победоносца, уменьшен размер красного треугольника и убрана волнистая полоса:

Флаг Волоколамского района представляет собой белое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее зелёное изображение шанцев и у древка — красный треугольник (два угла треугольника совпадают с углами полотнища, третий угол примыкает к его верхнему краю; площадь треугольника равна 1/5 площади полотнища).

20 июня 2006 года, решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района № 343-46, было установлено считать флаг Волоколамского района флагом Волоколамского муниципального района, оставив символ без изменения.

24 ноября 2011, решением Совета депутатов Волоколамского муниципального района № 46-310, было изменено описание флага и обоснование его символики.

Описание 
«Прямоугольное двустороннее белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее со смещением к свободному краю зелёное изображение шанцев, а у древка — треугольник красного цвета (две вершины которого совпадают с углами полотнища, третья примыкает к его верхнему краю); площадь треугольника равна 1/5 площади полотнища».

Обоснование символики (редакция 2004 года) 
Город Волоколамск, центр одноименного района — древнейший город Подмосковья — известен с 1135 года как Волок на Ламе; основан новгородцами в месте волока судов на пути из реки Ламы в реку Волошню (приток Рузы). Треугольное укрепление (шанцы) говорит о богатой истории Волоколамского района.

Город являлся не только транзитным пунктом на торговых путях, но и выполнял важную экономическую функцию — вёл оживлённую торговлю преимущественно хлебом с Новгородом и другими городами и до второй половины XV века развивался как торгово-ремесленный центр. Через него проходила и Волоцкая сухопутная дорога из Великого Новгорода в Москву, Рязань и другие приокские города.

Географическое местоположение оказало большое влияние на судьбу Волока Ламского и примыкающего к нему земледельческого края (ныне — Волоколамский район). Будучи опорным пограничным пунктом Новгородской земли, Волок на Ламе имел военно-стратегическое значение.

Располагался город-крепость на высокой горе, отделяющейся от предградья водами Городенки и глубокими рвами. Он был окружён земляным валом высотой до 4 м, по гребню которого шли сплошные стены из брёвен, со «скважинами» (щелями) для отражения неприятеля. По тем временам Волоколамский кремль представлял значительное крепостное сооружение.

С 1781 года Волоколамск стал уездным городом. Ему был дан герб — знак того, что город дал храбрый отпор польскому королю Сигизмунду. Именно тот исторический факт и послужил мотивом композиции флага Волоколамского района — об этом аллегорически говорит укрепление (шанцы), показывая древний земляной кремль, вершины которого занимали монастыри, сменившие древние городки-строжи, служившие форпостами кремля.

В период битвы за Москву (в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.) Волоколамское направление было одним из важнейших. Его оборона протяжённостью более 100 км по фронту от Волжского водохранилища до реки Исконы, притока реки Москвы, имела наиважнейшее значение. Свыше 12 тысяч волоколамцев участвовали в Великой Отечественной войне; символами боевой славы и вечной памяти являются 67 братских могил на территории района с памятниками-надгробиями на них (в их числе мемориальный комплекс у разъезда деревни Дубосеково в честь подвига героев-панфиловцев).

Район знаменит памятниками русской истории, культуры, православия. Всему миру известны архитектурные ансамбли Волоколамского кремля и Иосифо-Волоцкого монастыря, усадьбы Муравьёвых в селе Осташёво (связана с именем декабристов), Гончаровых и Чернышёвых (неразрывных с именем А. С. Пушкина).

Зелёный цвет символизирует красивую природу Волоколамского района.

Зелёный цвет означает экологию, стабильность, здоровье.

Белый цвет (серебро) в геральдике — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства и откровенности.

Административно-территориальная принадлежность муниципального образования «Волоколамский район» к Московской области обозначена включением в композицию флага Волоколамского района красного треугольника у древка.

Обоснование символики (редакция 2011 года) 
Флаг Волоколамского муниципального района разработан на основе герба Волоколамского муниципального района, в основе которого лежит исторический герб уездного города Волоколамска Московской губернии, Высочайше утверждённый а, описание которого гласит: «В серебряном щите зелёное трёхугольное укрепление. В вольной части — герб Московский. Щит увенчан серебряною башенною короною о трёх зубцах. За щитом два накрест положенныя золотые молотка, соединённые Александровскою лентою».

Треугольный клин красного цвета символически отражает принадлежность Волоколамского муниципального района к Московской области, аллегорически заменяя расположенную в левой верхней стороне герба вольную часть.

Красный цвет — символ мужества, труда, красоты.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, жизненного роста, отражает красивую природу Волоколамского района.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением крепости